Аркадий Петрович Айрапетян (4 июня 1928 года, Баку — 30 марта 1993 года, Ереван, Армения) — советский армянский театральный актёр, кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1981).

Биография 
Окончил актёрский факультет Ереванского театрально-художественного института (1951).
В 1951—1956 годах — актёр и ассистент режиссёра Армянского драматического театра имени Г. М. Сундукяна.

С 1956 года — второй режиссёр, с 1969 года — режиссёр киностудии «Арменфильм».

Избранная фильмография

Актёр 
 1978 — Аревик — директор завода
 1984 — Король Джон — Питер из Помфрета

Режиссёр 
 1969 — Братья Сарояны
 1975 — Утёс
 1975 — Рыжий самолёт (совместно с Арнольдом Агабабовым)
 1978 — Аревик (совместно с Арнольдом Агабабовым)
 1981 — Командировка в санаторий
 1982 — Кориолан (фильм-спектакль)

Сценарист 
 1975 — Утёс

Награды 
 Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1970, фильм «Братья Сарояны»).

Ссылки 
 Человек-праздник. Аркадий Айрапетян

Лауреаты Государственной премии Армянской ССР
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР